Хильбуэна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Население — 88 человек (на 2010 год). Муниципальные праздники — 18 июля (Санта-Марина) и 16 августа (Сан-Роке).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Авилы